

Događaji 
 rođenje Astijagove kćeri Mandane od Medije.

Rođenja

Smrti